Обединение може да се отнася за:
 Съединение
 Обединение (село)
 Обединение (теория на множествата)
 Обединение (Исландия), политическа партия в Исландия
 Алианс

Вижте също 
 Съюз – политическо, държавно, семейно или друго обединение
 Федерация
 Уния

 Федерация